

Miejscowości w Polsce 
 Sokóle – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów
 Sokóle – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Nurzec-Stacja

Zobacz też 
 Sokole